Живи́ и по́мни:
 «Живи и помни» (1974) — повесть Валентина Распутина о трагической судьбе женщины из сибирской деревни
 «Живи и помни (опера)» — опера Кирилла Волкова по повести Распутина
 «Живи и помни (фильм)» — художественный фильм Александра Прошкина по повести Распутина
 «Живи и помни (телеспектакль)» — телеспектакль театра «Сфера» по повести Распутина
 «Живи и помни (фестиваль)» — фестиваль-конкурс патриотической песни